Il doppio del torneo di tennis Gerry Weber Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Ellis Ferreira e Rick Leach che hanno battuto in finale John-Laffnie de Jager e Marc-Kevin Goellner 4-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (primo turno)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (campioni)

 Jim Grabb /  David Macpherson (quarti di finale)
 David Adams /  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 1998
ATP Tour 1998